Виктор Францевич Жданович (род. 27 января 1938, Ленинград) — выдающийся советский спортсмен, рапирист, трёхкратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира (1959, 1960, 1961 и 1963 годов), многократный чемпион СССР, чемпион II летней Спартакиады народов СССР (1959 год). Заслуженный мастер спорта СССР (1960). Награждён орденом Трудового Красного Знамени.

В период с  1977 по 1989 год — главный тренер ЦС «ДИНАМО».
В период с  1977 по 1987 год  возглавлял сборную команду СССР  по фехтованию на рапирах (мужчины).

Образование 

Окончил Государственный дважды орденоносный институт физической культуры им. П. Ф. Лесгафта (Ленинград) (1963).

Карьера 

Фехтованием начал заниматься в 1953 году, отдал предпочтение рапире. В 1956 году отобрался в сборную СССР на летние Олимпийские игры в Мельбурне, однако сборная СССР на играх в полуфинальном поединке уступила сборной Венгрии и осталась без медалей. В 1959 году в составе команды рапиристов вместе с Марком Мидлером, Юрием Сисикиным, Германом Свешниковым и Юрием Рудовым впервые становится чемпионом мира. На Олимпийских играх 1960 года Виктор Жданович выигрывает 2 золотые награды, в индивидуальных и командных соревнованиях (состав команды был точно таким же, как и на Чемпионате мира 1959 года). В этом же году выигрывает второй титул чемпиона мира. В 1961 и 1963 годах в составе команды СССР вновь выигрывает чемпионаты мира. На Олимпийских играх 1964 года выигрывает третью для себя Олимпийскую золотую награду в составе команды вместе с Мидлером, Сисикиным, Свешниковым и Рудовым.

Тренер — В. И. Фёдоров.

Примечания

Ссылки 
 
 Профайл спортсмена на сайте databaseOlympics.com 

Фехтовальщики СССР
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1956 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1960 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы мира по фехтованию